Евгений Александрович Шидловский (; род. 13 января 1991, Гродно) — белорусский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник гродненского «Белкарда», взрослую карьеру начал в дубле жодинского «Торпедо», где выступал в качестве нападающего. В 2011 году провел четыре матча за основную команду. Позже в течение трех лет выступал в аренде в Первой лиге, защищая цвета «Лиды», «Витебска» и «Гранита». С последним клубом стал победителем турнира. Во время выступлений в Первой лиге постепенно опустился на позицию защитника.

По окончании сезона 2014 вернулся в Жодино, однако в результате просмотра не подошёл и в феврале покинул «Торпедо-БелАЗ». Вскоре стал игроком «Городеи», которой по итогам сезона 2015 помог выйти в Высшую лигу. В январе 2016 года продлил контракт с «сахарными» [3]. В сезоне 2016 года он сыграл всего 5 матчей в Высшей лиге. В начале сезона 2017 года и в июле 2017 года он играл в стартовом составе, в остальных оставаясь на скамейке запасных. В декабре 2017 года по истечении контракта он покинул «Городею».

В феврале 2018 года он поехал на просмотр в «Лиду», где в итоге подписал контракт. Он начал сезон в основном составе, но в апреле получил травму и вернулся на поле только в июне.

В январе 2019 года он стал игроком житковичского ЮАС, но в апреле того же года перебрался в «Смолевичи». В смолевичской команде чередовал выходы в стартовом составе и на замену, с сентября стал чаще оставаться на скамейке запасных.

В январе 2020 года покинул «Смолевичи» и вскоре был дисквалифицирован на один год по делу о договорных матчах.

Статистика

Международная карьера 
В 2009 году играл за юношескую сборную Белоруссии в квалификационном раунде чемпионата Европы.

Достижения 
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Смолевичи»